Kombinacja mężczyzn na 21. Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Alpejskim została rozegrana w dniach 8 - 15 lutego 1970 roku. Tytułu sprzed dwóch lat nie obronił Francuz Jean-Claude Killy, który wcześniej zakończył karierę. Nowym mistrzem świata został Billy Kidd z USA, drugie miejsce zajął Francuz Patrick Russel, a brązowy medal zdobył Andrzej Bachleda-Curuś z Polski.

Kombinację ukończyło 30. zawodników. Żeby zostać sklasyfikowanym zawodnik musiał ukończyć trzy pozostałe konkurencje: zjazd, giganta i slalom.

Wyniki

Bibliografia 
 Wyniki na stronie FIS 
 alpineskiworld.net: 15.02.1970. Selva di Val Gardena Alpine Combined, men 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Alpejskim 1970